Мастерс 1985 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1985 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 27 января по 3 февраля 1985 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Клифф Торбурн, обыгравший в финале Дуга Маунтджоя со счётом 9:6.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 150 000
 Победитель: £ 37 500
 Высший брейк: £ 3 750
 Максимальный брейк: £ 10 000

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1985 год в снукере